Уильям Эрл Додж Скотт (1852—1910) — американский натуралист и орнитолог.

Биография 
Был внуком известного хирурга Джозефа Уоррена Скотта. Изучал естественную историю в университетах. Познакомился с группой орнитологов и вместе с ними основал старейшую в США орнитологическую организацию . В 1873 выпустился из Гарварда, но уже со следующего года изучал естественную историю в школе, основанной умершим незадолго до этого Луи Агассисом.

После завершения своего образования, Скотт ненадолго съездил на Запад, а затем вернулся в Нью-Йорк и стал работать таксидермистом. В 1875 году стал исполняющим куратором музея Принстонского университета. С 1895 курировал там же отдел орнитологии. В эти годы учёный несколько раз отправлялся в экспедиции по стране и на Ямайку, собирая птиц для Принстона.

В 1910 году скоропостижно скончался в своем доме в Саранак Лейк, штат Нью-Йорк.

Избранные публикации 
 Bird Studies (1897)
 Story of Bird Lover (1902)
 Birds of Patagonia (1903)

Примечания 

Орнитологи США